Florian Janits (* 21. Januar 1998 in Steinberg-Dörfl, Österreich) ist ein österreichischer Automobilsportler. Aktuell (Stand 2022) fährt er im Prototype Cup Germany. Davor fuhr er unter anderem in der ADAC Formel 4, ADAC GT4 Germany und der DTM Trophy.

Karriere 
Er begann seine Karriere 2007 im Kartsport und fuhr bis 2013 in einigen Kategorien, bevor er 2013 in die Formel Renault 1.6 NEC wechselte. In seiner zweiten Saison in der Kategorie belegte er den dritten Rang mit 1. Sieg und 4. weiteren Podien. In der ADAC Formel 4 erreichte er nie die Punkte.

In Mai 2016 wurde bekannt gegeben, dass er in der TCR International Series an den Start gehen wird.

Statistik

Karrierestationen 
 2013: Formel Renault 1.6 NEC (Platz 18)
 2014: Formel Renault 1.6 NEC (Platz 3)
 2015: ADAC Formel 4 (Platz 37)
 2016: TCR International Series (Platz 31)
 2018: GT4 European Series (Platz 19)
 2019: ADAC GT4 Germany (Platz 4)
 2021: DTM Trophy (Platz 12)
 2022: Prototype Cup Germany

Einzelergebnisse in der ADAC Formel 4

Einzelergebnisse in der TCR International Series

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Österreich)
Österreicher
Geboren 1998
Mann